El nombre Ana de Sajonia puede hacer referencia a las siguientes personas:

 Ana de Sajonia (1544–1577), hija del elector Mauricio de Sajonia y esposa de Guillermo de Orange.
 Ana de Sajonia-Wittenberg (fallecida en 1327), hija de Alberto II de Sajonia, esposa de Enrique II de Mecklemburgo.
 Ana de Sajonia-Wittenberg (fallecida en 1426), esposa del duque Federico I de Brunswick-Luneburgo, un antirrey alemán.
 Ana de Sajonia, landgravina de Hesse (1420–1462), esposa del landgrave Luis I de Hesse.
 Ana de Sajonia (1929-2012), hija de Federico Cristián de Sajonia, margrave de Meissen y esposa de Roberto Afif.